La palabra Chota puede referirse a:

Lugares

Perú
Chota, ciudad capital del distrito y de la provincia homónimos en el departamento de Cajamarca;
El distrito de Chota, subdivisión de la provincia homónima;
La provincia de Chota, subdivisión del departamento de Cajamarca.

Ecuador
Río Chota, río del occidente ecuatoriano;
Valle del Chota, región paralela a dicho río e importante núcleo de población afroecuatoriana.

Animales 
Chota, cría de la cabra;
Chota, en algunos lugares se llama así a la cría de la vaca.

Notas